Langnau ist der Name folgender Orte

in der Schweiz:
 Langnau im Emmental, Gemeinde im Kanton Bern
 Langnau am Albis, Gemeinde im Kanton Zürich
 Langnau bei Reiden, ehemalige Gemeinde im Kanton Luzern

in Deutschland:
 Langnau (Tettnang), Ortsteil der Stadt Tettnang in Baden-Württemberg

Langnau ist der Familienname folgender Personen:
 Otto Langnau (1902–?), deutscher Politiker (KPD)

Siehe auch:
 Langenau (Begriffsklärung)